Lemnogo peut désigner :
 Lemnogo, la commune rurale située dans le département de Komki-Ipala au Burkina Faso
 Lemnogo, la commune rurale située dans le département de Zitenga au Burkina Faso

Homonymie de localités